5-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив в Одесі з 29 травня по 10 червня 1928 року.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 16 шахістів, які представляли шість міст України та Балту (тоді  Молдавської АРСР у складі Української РСР, нині Одеської області). Турнір зібрав практично всіх найсильніших шахістів, окрім Ф. Богатирчука. Були представлені чемпіони попередніх років, зокрема: Яків Вільнер (чемпіон 1924 та 1925 років), неофіційний чемпіон 1927 року Олексій Селезньов та офіційний чемпіон 1927 року Всеволод Раузер.

Перемогу на турнірі, набравши по 11 очок з 15 можливих, розділили Яків Вільнер та Володимир Кирилов. Олексій Селезньов та Марк Гордіан з результатом 9½ очок з 15 можливих розділили 3-4 місця. Переможець торішнього чемпіонату Всеволод Раузер з результатом 8 очок з 15 можливих посів лише 7 місце.

Зі 120 зіграних на турнірі партій — 81 закінчилася перемогою однієї зі сторін (52,9%), внічию завершилися 72 партії.

Турнірна таблиця

Література 
 64 — Шахматы и шашки в рабочем клубе 1928, № 15, стор.8

Посилання 
 Таблиця чемпіонату

Спортивні події 1928
1928 в Україні
Травень 1928
Червень 1928
Чемпіонати УРСР із шахів